Martha Fuchs – niemiecka polityk
 Martha Fuchs – żona Bonifaciusa Amerbacha

Zobacz też 
 Marta Fuchs